Беке може да се отнася за:
 Ваутер Беке (р. 1974), белгийски политик
 Филип Беке (р. 1954), белгийски дипломат
 Франц Беке (1898-1978), германски офицер